Dmitri Jegorow ist der Name folgender Personen:

*Dmitri Fjodorowitsch Jegorow (1869–1931), russischer Mathematiker
Dmitri Nikolajewitsch Jegorow (1878–1931), russischer Historiker

Siehe auch

 Dmytro Jehorow (* 1930), sowjetisch-ukrainischer Hammerwerfer